Vieux-Moulin ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Vieux-Moulin (Oise)
 Vieux-Moulin (Vosges)